Филиппо ди Орландо Альбицци (; в второй половине XIII , Флоренция — 1333, там же) — флорентийский государственный деятель. Сын Орландо дельи Альбицци, брат Антонио Альбицци, дед Мазо Альбицци.

Биография
Занимал пост приора шерстеного цеха флорентийской синьории 1317 года. В 1319 член флорентийской синьории, в 1324 заведующий Орсанмикеле, в 1325 капитан монетного двора. В 1329 один из двенадцати Буономини. Добился  того чтобы его братья, в 1303, 1306, 1310, 1324 Уберто Альбицци стал приором шерстеного цеха и в 1320 капитаном монетного двора, в 1313 Паньо Альбицци стал приором шерстеного цеха, 1325 Антонио, стал членом Синьории и в 1331, Джано Альбицци заполучил должность гонфалоньера.

Семья
В 1304 году женился на Контессе ди Синибальдо Донати, входе этого брака он получил от нее трёх детей
 Пьеро, женился на Маргарите Строцци
 Лука, отец Мазо Альбицци
 Гита, мать Пьетро Корсини

Альбицци